Die European Darts Open war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 29. bis zum 31. Juli 2016 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das sechste Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2016 durchgeführt wird. Austragungsort war das Maritim Hotel in Düsseldorf.

Der amtierende Titelverteidiger Robert Thornton wurde durch den Niederländer Michael van Gerwen abgelöst, der das Finale mit 6:5 legs gegen Peter Wright gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für die European Darts Open 2016 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, Stand: 13. Mai 2016, von denen alle gesetzt waren
 Die 20 Sieger vom UK Qualifier in Coventry am 20. Mai 2016
 die acht Sieger vom European Qualifier am 1. Juni 2016
 vier Qualifikanten vom lokalen Qualifikationsturnier am 28. Juli 2016

PDC Pro Tour Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Michael Smith
  Dave Chisnall
  Kim Huybrechts
  Ian White
  Benito van de Pas
  Jelle Klaasen
  James Wade
  Mensur Suljović
  Terry Jenkins
  Robert Thornton
  Gary Anderson
  Stephen Bunting
  Simon Whitlock
  Alan Norris
 Phil Taylor

UK Qualifier
  Gerwyn Price
  Daryl Gurney
  Shaun Griffiths
  James Richardson
  Andy Jenkins
  Mark Frost
  Harry Ward
  Jonny Clayton
  Ritchie Edhouse
  Tony Newell
  Steve West
  Kyle Anderson
  Jamie Caven
  Robbie Green
  Andy Boulton
  John Henderson
  Wes Newton
  Andy Hamilton
  Devon Petersen

European Qualifier
  John Michael
  Cristo Reyes
  Christian Kist
  Jeffrey de Graaf
  Kim Viljanen
  Jan Dekker
  Daniele Petri
  Dimitri Van den Bergh

Lokale Qualifikanten
  Martin Schindler
  Stefan Stoyke
  Holger Rettig
  Fabian Herz
  Max Hopp

Ergebnisse

Vorrunde 
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 29. Juli 2016 ausgetragen.

Finalrunde 
In Runde 2 traten die gesetzten Spieler ins Geschehen ein. Sie trafen auf die Sieger der 1. Runde. Die 2. Runde wurde am 30. Juli 2016, die restliche Endrunde am 31. Juli 2016 ausgetragen.

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2016
European Darts Tour 2016
Sportveranstaltung in Düsseldorf